Camnago ist der Name mehrerer Ortschaften in Italien

 Camnago, bei Lentate sul Seveso
 ehemaliger Ortsname von Camnago Volta, ein Vorort von Como
 Camnago, bei Faloppio